Саргон ( — ŠAR.RU.KI.IN — Шурру-кин — «Истинный царь») может относиться к
 Саргон Древний — царь Аккада и Шумера (ок. 2316—2261 годы до н. э.)
 Саргон I — царь Ассирии (ок. 1920—1881 годы до н. э.)
 Саргон II — царь Ассирии (ок. 722—705 годы до н. э.)